Еникенд — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Еникенд (Агдашский район)
 Еникенд (Ахсуйский район)
 Еникенд (Габалинский район)
 Еникенд (Геранбойский район)
 Еникенд (Губинский район)
 Еникенд (Зангеланский район)
 Еникенд (Ходжавендский район)
 Еникенд (Сабирабадский район)
Еникенд (Тертерский район)
 Еникенд (Кедабекский район)

См. также 
 Еникенди (Марнеульский муниципалитет)